AWK peut faire référence à :
 .
 AWK Group, une entreprise suisse de conseil.

Awk et awk peuvent faire référence à :
 awk (où awk vient des noms de ses trois créateurs, Alfred Aho, Peter Weinberger et Brian Kernighan), un langage de programmation ;
 GNU Awk, l'implémentation du langage awk par le projet GNU ;
 .awk, l'extension des fichiers contenant des instructions en awk.